Zgrada Glavne straže betyder Stadsvaktens byggnad på de sydslaviska språken bosniska, kroatiska, montenegrinska och serbiska. Benämningen avser i huvudsak historiska byggnader som haft en militär funktion. Zgrada Glavne straže kan avse:

Stadsvaktens byggnad, Dubrovnik – en byggnad i Dubrovnik i Kroatien
Stadsvaktens byggnad, Osijek – en byggnad i Osijek i Kroatien